Cloverleaf Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cloverleaf Lake (Kalifornien)
 Cloverleaf Lake (Alger County, Michigan)
 Cloverleaf Lake (Gogebic County, Michigan)
 Cloverleaf Lake (Minnesota)
 Cloverleaf Lake (Wisconsin)
 Cloverleaf Lake (Wyoming)